Heinrichshütte steht für
 Heinrichshütte (Hamm) in Hamm (Sieg)
 Museum Heinrichshütte, Wurzbach, Thüringen

Siehe auch
 Heinrichhütte
 Heinrichsheim
 Henrichshütte (Hattingen)